Tavoni ist der Familienname von:

 Marcos Antônio Tavoni (* 1967), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Bom Jesus do Gurguéia
 Romolo Tavoni (1926–2020), ehemaliger italienischer Rennleiter